Leptophis lateralis est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Leptophis lateralis Hallowell, 1853, synonyme de Coluber lateralis (Hallowell, 1853)
Leptophis lateralis Duméril, Bibron & Duméril, 1854, synonyme de Thamnosophis lateralis  (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae
Pseudoxyrhophiinae